Hierba muermera puede referirse a:
El nombre común de la planta Clematis cirrhosa.
El nombre común de la planta Clematis flammula.